The National Health – commedia di Peter Nichols del 1969
 The National Health – film del 1973 diretto da Jack Gold
 The National Health – album dei Maxïmo Park del 2012